«Angel» — песня группы Aerosmith с их студийного альбома 1987 года Permanent Vacation.

Стивен Тайлер написал эту песню вместе с профессиональным сонграйтером Дезмондом Чайлдом. К тому времени группа Aerosmith выпустила два не очень успешных альбома, Rock in a Hard Place (1982) и Done with Mirrors (1985), и на их тогдашнем лейбле Geffen Records (конкретно Джон Калоднер) настояли, чтобы участники группы писали песни не одни, а с опытными сонграйтерами со стороны. Опытные профессиональные авторы песен должны были помочь группе вернуть былую славу.

«Angel» стала второй песней, написанной группой вместе с Дезмондом Чайлдом. До этого он помог им с песней «Dude (Looks Like a Lady)», превратив её в верный хит.

Песня «Angel» абсолютно нетипична для группы Aerosmith. Это баллада про любовь, и, как пишет сайт Songfacts, в ней нет «того похабного юмора, которого Вы бы ожидали от группы». Сайт пишет:

В США песня достигла 3 места в Billboard Hot 100, став на тот момент самым большим хитом группы в этой стране.

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1987 года
Синглы 1988 года
Песни Aerosmith
Синглы Geffen Records
Песни, написанные Дезмондом Чайлдом
Баллады 1980-х годов